Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2000—2001 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. У турнірі брали участь боснійські та хорватські клуби, а сербські клуби змагались у окремому турнірі. Титул чемпіона вдруге здобув Желєзнічар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на rsssf 

2000—2001
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2000 у спорті Боснії та Герцеговини
2001 у спорті Боснії та Герцеговини